Der Name Bibern steht für zwei Ortschaften in der Schweiz:

 Bibern SH im Kanton Schaffhausen 
 Bibern SO im Kanton Solothurn

Außerdem tritt es auf als Namensbestandteil von

 Bibernbach in der Gemeinde Hasle LU, auch Bibere genannt
 Heinrich Ignaz Franz Biber („Biber von Bibern“)

Siehe auch:
 Biebern (Begriffsklärung)
 Biberen